Володя Франгулян (вірм. Վոլոդյա Ֆրանգուլյան; нар. 20 жовтня 1992(19921020)) — вірменський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Франгулян Георгій Вартанович (1945, Тбілісі) — російський скульптор і графік з кавказьким корінням.